L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Eastbourne se déroule du 21 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Taylor Fritz, du Britannique Cameron Norrie, du Croate Marin Čilić, des Français Richard Gasquet et Benoît Paire, du Géorgien Nikoloz Basilashvili, du Russe Aslan Karatsev, des Serbes Laslo Djere et Filip Krajinović et du Suisse Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Yoshihito Nishioka,  Norbert Gombos, Vasek Pospisil, Max Purcell, Alexei Popyrin, Andreas Seppi, Emil Ruusuvuori, Alastair Gray, Egor Gerasimov et Aljaž Bedene.

Pendant le tournoi 
Kwon Soon-woo s'est incliné dès le  des qualifications. À la suite du forfait de Reilly Opelka, qui bénéficiait d'une exemption au  dans le tableau principal et qui était le cinquième joueur à se retirer du tournoi depuis le début de la compétition (ce qui signifie que les quatre joueurs ayant perdu au dernier tour des qualifications ont été repêchés), le Sud-Coréen s'est directement vu propulser en 1/8 de finale. Il s'est ensuite hisser en 1/2 finale.

Lauréats 
L'Australien Alex de Minaur remporte le tournoi en battant en finale Lorenzo Sonego. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Rajeev Ram et Joe Salisbury. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Sur les douze tournois auxquels ils ont participé depuis le début de la saison, les deux Croates ont disputé neuf finales et ont remporté sept d'entre elles (dont trois en Master 1000).

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (WTA 2021)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2021
Tennis en juin 2021